È traduttore dall'inglese e collaboratore per testate quali Rockol, Nocturno e zero.eu.

Ex batterista, è stato membro fondatore del trio post-punk torinese Milena Lovesick, assieme con Anthony Sasso (voce e chitarra) e Gabriele Ottino (voce e basso). Con gli stessi ha partecipato alle edizioni 2006 dei festival musicali Traffic e Arezzo Wave Love Festival, ivi esibendosi, sul palco dello Stadio Comunale di Arezzo, nella giornata del 16 luglio.

Nel luglio 2018 ha pubblicato il suo primo libro, Victory Or Death: I Guns N' Roses e il suono di 'Appetite For Destruction''', un omaggio scritto al debutto Appetite For Destruction dei Guns N' Roses, raggiungendo le prime posizioni delle classifiche italiane di Storia e Critica della Musica Top 100 (periodo luglio/agosto) e Libri Heavy Metal Top 100 di Amazon (periodo dicembre 2020). Il libro è anche uscito nella versione inglese, come segnalato dai siti web statunitensi Guns N' Roses Central e Sleaze Roxx.

La copertina di Victory Or Death, curata dall'artista vettoriale torinese Enrico De Carlo, ritrae un dipinto a titolo Life From Death, composto dall'artista guardando alla Lowbrow art di Robert Williams.

Nel luglio 2020, Gall ha pubblicato il suo secondo libro, The Thin White Duke - David Bowie e l'era Station To Station (ASIN: B08C94RKKL), imperniato su una delle fasi più complesse di David Bowie e recensito anche su Rockol. Il testo è stato esplicitamente citato anche in un articolo apparso sul portale Stone Music nell'aprile 2021.

Nel giugno 2021, Gall ha scritto e curato la prima monografia italiana interamente dedicata alla band britannica dei Roxy Music, il cui titolo è Manifesto: Il Viaggio Art-Pop dei Roxy Music (ASIN: B097B43HJQ). Nel giugno 2022 ha pubblicato L.A. Woman: I Doors nell'atto finale del 'Re Lucertola (ISBN 9798835180370), testo incentrato sull'ultima fase dei Doors con Jim Morrison che, ancora su Amazon, ha debuttato al #1 della classifica Storia e Critica della Musica e tra i primi posti di quella dei Libri Rock.

 Opere 

 Victory Or Death: I Guns N' Roses e il suono di 'Appetite For Destruction''' (2018, pp. 254, ISBN 978-1983366765).
 The Thin White Duke - David Bowie e l'era Station To Station (2020, pp. 229, ASIN B08C94RKKL).
 Manifesto: Il Viaggio Art-Pop dei Roxy Music (2021, pp. 217, ASIN: B097B43HJQ).
 L.A. Woman: I Doors nell'atto finale del 'Re Lucertola (2022, pp. 220, ISBN 9798835180370).

Altre pubblicazioni 
 Hultkrantz, Åke, Concezioni dell'anima tra gli Indiani del Nord America (Edizioni Ester, 2016, ISBN 9788899668099) - Traduttore dall'inglese
 Blackwood, Algernon, L'inno a Ra e la Spirale d'Egitto (Edizioni Ester, 2017, ISBN 978-8899668143) - Traduttore dall'inglese
 Blackwood, Algernon, La Pazzia di Jones - Uno studio sulla Reincarnazione e altri racconti (Edizioni Ester, 2019, ISBN 978-8899668341) - Traduttore dall'inglese
 Alderink, Larry J., Orfeo e il Mondo - Nel Papiro di Derveni (Edizioni Ester, 2020, ISBN 978-8899668464) - Traduttore dall'inglese
 Hannah, Robert, I Calendari Greci e Romani. L'organizzazione del Tempo nel Mondo Classico (Edizioni Ester, 2022, ISBN 9788899668716) - Traduttore dall'inglese

Note